Вишеград () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 1783 человека (2014).

История 
В XIII веке в Вишеграде была построена Вишеградская крепость. На протяжении нескольких лет в XIV веке город был столицей Венгрии, в 1335 и 1339 годах там состоялись съезды монархов Восточной Европы. В это время близ Вишеградской крепости начались работы над королевским дворцом. После перенесения столицы в Буду в XIV—XVI веках Вишеградский дворец служил летней резиденцией венгерских королей.

В XVIII веке Вишеградская крепость и дворец были разрушены войсками Габсбургов в ходе войны за Венгрию. До нашего времени полностью сохранилась только одна башня крепости — Башня Соломона. По легенде, именно в этой башне в своё время был заключён Влад Цепеш.

Достопримечательности 
 Руины замка
 Руины королевского дворца

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Карта города

Города Венгрии